Jacutinga (Pipile jacutinga), uma ave 
 Rio Jacutinga, São Paulo, Brasil
 Jacutinga (Minas Gerais), município
 Jacutinga (Rio Grande do Sul), município
 Jacutinga (Mesquita), bairro no Rio de Janeiro
 Jacutinga Atlético Clube

Desambiguações de topônimos